Linie aeriană se poate referi la:

 Linie aeriană – este o expresie pentru cea mai scurtă distanță dintre două puncte;

Se mai poate referi la:

 Linie aeriană (aviație) – rută aeriană între două orașe pe care se deplasează curse regulate; 
 Listă de linii aeriene

Expresie cu aceleși sens:

 În linie dreaptă (As the Crow Flies, 1991) – roman de Jeffrey Archer

Note